Osoby o tym nazwisku:
 Arturo Porro – urugwajski strzelec, olimpijczyk
 Pedro Porro – hiszpański piłkarz